Turkiets premiärminister (Turkiska: Başbakan) var mellan 1920 och 2018 Turkiets regeringschef. Premiärministern var ledare för en politisk koalition i det turkiska parlamentet (Meclis) och ledaren av sin regering.

Sista premiärministern var Ahmet Davutoğlu, ledare för Rättvise- och utvecklingspartiet.

Premiärministern hade befogenhet att upplösa parlamentet och därmed tvinga fram ett nytt val, vilket han var skyldig att göra inom fyra år efter föregående parlamentsval.

Lista över Turkiets premiärministrar (1920–2018)

Premiärministrar under Turkiska frihetskriget (1920–1923)

Premiärministrar under Republiken Turkiet (1923–2018)

Tidslinje

Se även
 Lista över Turkiets presidenter

 Lista
Premiärministrar
Turkiet

de:Ministerpräsidialamt der Türkei